Oleksandr Bojtschenko ist der Name folgender Personen: 

* Oleksandr Bojtschenko (Schriftsteller, 1903) (Oleksandr Maksymowytsch Bojtschenko; 1903–1950), ukrainischer Schriftsteller
 Oleksandr Bojtschenko (Schriftsteller, 1970) (Oleksandr Wolodymyrowytsch Bojtschenko; * 1970), ukrainischer Schriftsteller